Новгород — власна назва. Дослівно: «новий город (місто)». Аналоги в інших мовах — Новоград, Нойштадт, Нойбург, Віла-Нова.

Топоніми

Білорусь 
 Новгород Литовський

Великий Новгород — місто, адміністративний центр Новгородської області.
 Нижній Новгород — місто, адміністративний центр Нижегородської області та Приволзького федерального округу РФ.

Новгород-Сіверський — місто, районний центр Чернігівської області.
 Новгород — село Запорізька область, Пологівський район, Розівська селищна громада.
 Новоград-Волинський — колишня назва міста Звягель, районний центр Житомирської області.

Див. також